Heterocypris är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Claus 1892. Heterocypris ingår i familjen Cyprididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Heterocypris